Тамбовка — топоним.

Населённые пункты

Грузия 
 Тамбовка — село в крае Самцхе-Джавахети.

Россия 
 Тамбовка — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Тамбовка — село в Харабалинском районе Астраханской области.
 Тамбовка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Тамбовка — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Тамбовка — село в Терновском районе Воронежской области.
 Тамбовка — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Тамбовка — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.
 Тамбовка — деревня в Саргатском районе Омской области.
 Тамбовка — деревня в Седельниковском районе Омской области.
 Тамбовка — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Тамбовка — село в Большеглушицком районе Самарской области.
 Тамбовка — село в Фёдоровском районе Саратовской области.

Украина 
 Тамбовка — село в Мелитопольском районе Запорожской области.

Реки 
 Тамбовка — река в Кемеровской области, приток Северной Уньги.
 Тамбовка — река на Сахалине, впадает в Охотское море.